Хуан-Галиндо () — муниципалитет в Мексике, входит в штат Пуэбла. Население — 8513 человека.

Ссылки 
 Juan Galindo en la Enciclopedia de los Municipios de México

Муниципалитеты Пуэблы